Civic Education (englisch „bürgerschaftliche Erziehung“) steht für 
 eine Form der Demokratiebildung
 ein im englischen Sprachraum bestehendes Schulfach, in dem politische Bildung betrieben wird